Старовщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Старовщина — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Старовщина — село в Шебекинском районе Белгородской области.